Neidberg ist der Name folgender Orte:

 Neidberg (Ringelai), Ortsteil von Ringelai, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Neidberg (Rosenthal-Bielatal), Ortsteil von Rosenthal-Bielatal, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Neidberg (Gemeinde Sierning), Ortschaft von Sierning, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich